A Equipe Tailandesa de Copa Davis representa Tailândia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Lawn Tennis Association of Thailand.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Tailandesa)

Tailandia